Se også 634 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald 

 
34
Artikler om enkelte år